Hierba del clavo puede referirse a:

 el nombre común de la planta Geum quellyon; o
 el nombre común de la planta Geum urbanum.